Aulète peut désigner :

Musique 
 L'aulète, joueur d'aulos.

Histoire 
 Ptolémée XII Aulète, souverain d'Égypte au , qui jouait de l'aulos.